Prima Lega 2007-2008 – edizione del primo livello del campionato di calcio del Kuwait
Prima Lega 2007-2008 – edizione del primo livello del campionato di calcio della Siria
Prima Lega 2007-2008 – edizione del terzo livello del campionato di calcio della Svizzera
Prima Lega 2007-2008 – edizione del terzo livello del campionato di pallacanestro della Svizzera